Lebensform steht für:
 Synonym für Lebewesen
 Lebensform (Botanik), Begriff für Organisationstypen von Organismen
 Lebensform (Philosophie), philosophischer Begriff für die Gesamtheit der ausgeübten Praktiken

Siehe auch:
 Außerirdische Lebensform